Соревнования в тройном прыжке у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении в Белграде прошли 3 и 5 марта 2017 года на «Комбанк Арене».

Действующим зимним чемпионом Европы в тройном прыжке являлся Нелсон Эвора из Португалии.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

* Не являлся официальным лучшим результатом сезона из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики и отстранения российских спортсменов от участия в международных соревнованиях

Расписание 

Время местное (UTC+1)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | WJR — Мировой рекорд среди юниоров | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 16,60 м (Q) или обладатели 8 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в одной квалификационной группе 3 марта 2017 года. В сектор вышли 18 участников. Действующий чемпион мира в помещении Макс Хесс установил новый рекорд Германии и лучший результат сезона в мире — 17,52 м. 18-летний француз Мелвен Раффен побил юниорский рекорд мира — 17,20 м. Прежнее достижение (17,14 м) принадлежало Фолькеру Маю из ГДР и было установлено в 1985 году.

Финал 
Основные соревнования в тройном прыжке у мужчин состоялись 5 марта 2017 года. 32-летний португалец Нелсон Эвора защитил звание чемпиона Европы, показав свой лучший результат в сезоне — 17,20 м. Серебряную медаль выиграл ветеран мировой лёгкой атлетики Фабрицио Донато, которому в 2016 году исполнилось 40 лет. Молодые легкоатлеты, показавшие высокие результаты в квалификации, не смогли их повторить в финале: Макс Хесс стал третьим с прыжком на 17,12 м, а Мелвен Раффен закончил соревнования пятым.

Примечания

Ссылки 
 

тройной